Zangenberg ist

 der Name eines Ortsteils von Zeitz, siehe Zangenberg (Zeitz)
 einer Erhebung bei Leśna, Polen

 der Familienname von
 Einar Zangenberg (1882–1918), dänischer Schauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und ein Pionier des mitteleuropäischen Films
 Julie Zangenberg (* 1988), dänische Schauspielerin
 Jürgen Zangenberg (* 1964), deutscher Archäologe
Siehe auch:
 Zangberg
 Zangeburg
 Zangenburg